Кри́нум Макована () — вид луковичных растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Луковица округлая, крупная, до 25 см в диаметре, с шейкой до 25 см длиной.

Листья 60—90 см длиной и 10 см шириной.

Цветонос 60—90 см высотой, с 10—15 цветками в зонтике; трубка околоцветника изогнутая, зелёная, 8—10 см длиной; лепестки 8—10 см длиной, розовые. Цветёт поздно осенью.

Распространение 
Встречается в Африке (Заир, Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания, Уганда, Ангола, Малави, Мозамбик, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, ЮАР, Свазиленд) и на Сейшельских островах.

Практическое использование 
Выращивается в холодных оранжереях как красиво цветущее растение.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Crinum macowanii в базе данных Ботанических садов в г. Кью, Великобритания

Амариллисовые
Флора Африки
Флора Сейшельских островов
Комнатные растения
Таксоны растений, названные в честь людей